Ferdinand Filip Orleánský (3. září 1810 – 13. července 1842; celým jménem Ferdinand Philippe Louis Charles Henri Joseph d'Orléans) byl nejstarší syn posledního francouzského krále Ludvíka Filipa (občanského krále) a jeho ženy Marie Amálie Neapolsko-Sicilské. Od otcova nástupu na trůn v roce 1830 byl následníkem trůnu s titulem královský princ a také byl posledním orléánským vévodou. Pocházel z rodu Bourbon-Orléans, vedlejší větve dynastie Bourbonů.

Rodina 
Dne 30. května 1837 se Ferdinand Filip na zámku ve Fontainebleau oženil s meklenburskou princeznou Helenou Luisou (1814–1858). Z manželství se narodili dva synové:

 1. Filip (24. 8. 1838 Paříž – 8. 9. 1894 Stowe House), hrabě pařížský
 ⚭ 1864 Marie Isabela Orleánská (21. 9. 1848 Sevilla – 23. 4. 1919 Villamanrique de la Condesa)
 2. Robert (9. 11. 1840 Paříž – 5. 12. 1910 Saint-Firmin), vévoda z Chartres
 ⚭ 1863 Františka Orleánská (14. 8. 1844 Neuilly-sur-Seine – 28. 10. 1925 Saint-Firmin)

Tituly a oslovení 
 3. září 1810 – 21. září 1824: Jeho jasnost vévoda z Chartres
 21. září 1824 – 3. srpen 1830: Jeho královská výsost vévoda z Chartres
 3. srpen 1830 – 9. srpen 1830: Jeho královská výsost královský princ
 9. srpen 1830 – 13. července 1842: Jeho královská výsost vévoda orleánský, královský princ

Původ

Odkazy

Reference

Související články 
 Červencová revoluce, červencová monarchie
 Bourbon-Orléans
 Linie následnictví francouzského trůnu

Externí odkazy 
 

Orleánští vévodové
Bourbon-Orléans
Narození v roce 1810
Úmrtí v roce 1842
Červencová monarchie
Vévodové ze Chartres
Muži
Úmrtí v Neuilly-sur-Seine
Narození 3. září
Úmrtí 13. července
Narození v Palermu